Ługów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Ługów, un village  dans la voïvodie de Lublin
 Ługów, un village  dans la voïvodie de Lubusz